Foussball Nationaldivisioun 2021/2022 var den 108:e säsongen av Foussball Nationaldivisioun, Luxemburgs högsta division i fotboll för herrar. Säsongen inleddes den 7 augusti 2021 och avslutades den 22 maj 2022.

Fola Esch var regerande mästare inför säsongen. F91 Dudelange blev mästare och kvalificerade sig för spel i Champions League 2022/2023.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel till Nationaldivisioun 2022/2023

Hostert kvalificerade sig för fortsatt spel i Foussball Nationaldivisioun.

Wiltz 71 kvalificerade sig för fortsatt spel i Foussball Nationaldivisioun.

Säsongsstatistik

Skytteliga

Mästarlaget i F91 Dudelange

Referenser
Luxembourg 2021/22 på RSSSF

Noter

Externa länkar
Officiell hemsida 

2021 i Luxemburg
2022 i Luxemburg
Fotbollssäsongen 2021/2022
2021/2022